Кулгунинский сельсовет — муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана.

История 

Согласно закону «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Административный центр — село Кулгунино.

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населенные пункты
 Алатау-Айры или Алатауайры (башк. Алатауайыры), он же Ташбуканский.
 хутор Арамкудаш
 деревня Кудашево
 хутор Мало-Кудаш 
 деревня Больше-Кудаш
 хутор Сатра-Юрт
 хутор Урта-Айры

Власть 
Администрация располагается по адресу: с. Кулгунино, Школьная ул., 19 а.

Известные уроженцы 
Мусин, Нугуман Сулейманович (род. 17 июля 1931) — советский башкирский писатель, народный писатель Башкортостана (2001), заслуженный работник культуры БАССР (1981).

Примечания 

Муниципальные образования Ишимбайского района
Сельские поселения Башкортостана